Катарина Захарија или Катарина Палеолог (, умрла 26. августа) је била ћерка принца Кнежевине Ахаја и супруга Томе Палеолога.

Биографија 
Као принцеза Кнежевине Ахаја удала се за византијског принца Тому Палелолога, сина византијског цара Манојла II и српске принцезе Јелене Драгаш. Он је постављен за деспота Мореје где је и живео са Катарином. Имали су четворо деце, синове Андреаса и Мануела, као и ћерке Јелену (супруга Лазара Бранковића из Србије) и Софију (супруга Ивана III)

Породично стабло

Литература 
 
 Јелена Палеолог-Бранковић: жена деспота Лазара Бранковића (1456—1458), Дејан Николић

Референце

Спољашње везе 
 
 Снају бира свекрва („Вечерње новости“, 5. фебруар 2011)

Палеолози
Умрли 1462.
Грци у Србији
Личности Српске деспотовине